Тензор:

 Тензор — объект линейной алгебры, линейно преобразующий элементы одного линейного пространства в элементы другого.
 Тензор — российская компания.